Därr ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Därr (* 1977), deutsche Autorin, Reisejournalistin, Geografin, Abenteurerin und Bergwanderführerin, Tochter von Klaus Därr
 Georg-Michael Därr (* 1941), deutscher Metallurg und Hochschullehrer
 Klaus Därr (* 1947), deutscher Reiseführerautor und Reiseveranstalter, Bruder von Wolfgang Därr
 Wolfgang Därr (* 1948), deutscher Autor und Reiseveranstalter, Bruder von Klaus Därr

Siehe auch:
 Daerr
 Derr